Gata steht für:

 Gata (Waffe), Keule von den Fidschi-Inseln
 Gata, Tänzerin des Perreo
 Gata (Extremadura), spanische Gemeinde in der Provinz Cáceresü
 Gata de Gorgos, spanische Gemeinde in der Provinz Alicante
 Gata (Kroatien), kroatische Ortschaft und Schauplatz eines Massakers; zur Gemeinde Omiš gehörend
 Kap Gata, Kap auf der Insel Zypern

GATA steht als Abkürzung für:

 Gülhane Askerî Tıp Akademisi, Vorgängerorganisation des Bildungs- und Forschungskrankenhauses Gülhane, Ankara

Gata ist der Familienname folgender Personen:

 Kamilo Gata (1949–2004), französischer Politiker